166 км — топоним в пост-СССР.

Азербайджан 
 166 км — пассажирская платформа. Код 556617

Кыргызстан 
 166 км — пассажирская платформа. Код 716927

Россия 
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 874942
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Московской железной дороги. Код 226712
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 787621
 166 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 318628
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Северо-Кавказской железной дороги. Код 586561
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа Северо-Кавказской железной дороги. Код 519529
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога. Код 810866

Украина 
 166 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Львовская железная дорога. Код 388654
 166 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, линия	Запорожье-Левое — Апостолово. Код 465121